Esistono più comuni francesi con questo nome

Bernac – Charente
Bernac – Tarn